Yunak steht für:

 Yunak (Konya), Stadt und Landkreis in der Türkei

Yunak ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Junak (* 1985), ehemaliger ukrainischer Biathlet